Канатов — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Канатов, Иван Михайлович (1810—1892) — вице-губернатор Херсонской губернии.
 Канатов, Шамиль (1930—2009) — советский овцевод, Герой Социалистического Труда.

